Генрих Вольф ( или Wolff):
 Вольф, Генрих (1813—1898) — немецкий скрипач и композитор.
 Вольф, Генрих (1875—1943) — австрийский шахматист.
  (1875—1940) — немецкий художник.